Col termine stazione di San Lazzaro ci si può riferire a:
 Stazione di San Lazzaro (1946-1990) – sulla ferrovia Genova-Pisa
 Stazione di San Lazzaro di Savena – sulla ferrovia Bologna-Ancona
 Stazione di Reggio San Lazzaro – sulla ferrovia Reggio Emilia-Guastalla